Phygadeuon aciculatus (Provancher), een gewone sluipwesp
 Phygadeuon aciculatus (Ratzeburg), een gewone sluipwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing